

Вайнінг — місто, штат Айова
 Вайнінг — місто, штат Канзас
 Вайнінг — місто, штат Міннесота